Hohenau kan syfta på:

Geografi

Paraguay 

 Hohenau, Itapúa, distrikt i Itapúa,

Tyskland 

 Hohenau, Niederbayern, kommun i Bayern,

Österrike 

 Hohenau an der March, kommun i Niederösterreich,